Weischenberg ist der Familienname folgender Personen: 

 Sibylle Weischenberg (* 1954), deutsche Boulevard-Kolumnistin
 Siegfried Weischenberg (* 1948), deutscher Sozial- und Kommunikationswissenschaftler